Ce nom correspond à deux amphibiens :

Bufo tuberculosus Risso, 1826 est synonyme de Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Bufo tuberculosus Bocage, 1896 est synonyme de Vandijkophrynus gariepensis (Smith, 1848)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Bufonidae